Boksen is een van de olympische sporten die werden beoefend tijdens de Gemenebestspelen 2006.

De sport werd alleen voor mannen georganiseerd.

Mannen

lichtvlieggewicht, -48 kilogram

vlieggewicht, -51 kilogram

bantamgewicht, -54 kilogram

bantamgewicht, -57 kilogram

lichtgewicht, -60 kilogram

lichtweltergewicht, -64 kilogram

weltergewicht, -69 kilogram

middengewicht, -75 kilogram

lichtzwaargewicht, -81 kilogram

zwaargewicht, -91 kilogram

superzwaargewicht, +91 kilogram

Medaillespiegel 

Gemenebestspelen 2006
2006
Gemenebestspelen
Gemenebestspelen 2006